Kjell Samuelsson kan avse någon av följande personer:
Kjell Samuelson (professor) (1932–2018)
Kjell Samuelson (sångare), född 1942, tidigare medlem i kristna sånggruppen Samuelsons
Kjell Samuelsson (ishockeyspelare), född 1958
Kjell Samuelsson (fotbollsspelare), född 1951